Їнь у китайській мові:

 陰 (阴) поняття китайської космології, див. Їнь-ян.
 殷 остання столиця династії Шан
 однойменне царство періоду П'яти династій і десяти держав, що існувало у 943-45 рр (), внаслідок повстання у царсті Мінь. 
 
 尹 китайське прізвище, відповідає корейському Юн